Wild West Support var en supporterklubb till ishockeyklubben Frölunda HC. Föreningen var aktiv 2001-2015. Den verkade i huvudsak för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att se sitt lag var de än spelade.

Externa länkar
Wild West Support

Supporterklubbar i Sverige
Frölunda HC
Supporterklubbar bildade 2001